est un genre éteint et fossile de mammifères de la famille des Mesonychidae. 

Mesonyx avait une apparence rappelant celle des loups actuels, bien qu'ils ne soient absolument pas apparentés. Il vivait à l'Éocène moyen (Lutétien), soit il y a environ entre  et  millions d'années. Il pourrait s'agir de l'ancêtre des cétacés comme le dauphin.  Petit à petit, sur plusieurs millions d'années, celui-ci a développé des nageoires et son museau s'est allongé. 

Selon Paleobiology Database en 2022, ce genre a quatre espèces référencées et l'espèce type est .

Distribution géographique 
On a découvert des fossiles de Mesonyx dans le Colorado, Wyoming, Utah et en Chine.

Liste des espèces 
  Mesonyx nuhetingensis (Chine)
  Mesonyx obtusidens (Wyoming, Utah, Colorado) espèce type
  Mesonyx uintensis (Wyoming, Utah, Colorado)
  Mesonyx uqbulakensis (Chine)

Description 

Il mesurait environ  de long sans inclure la queue et pesait 23 à  environ. C'était un prédateur rapide de l'Éocène moyen. Il se nourrissait de poissons, crustacés et de mollusques. Il se déplaçait légèrement sur ses orteils. Cependant, au lieu de griffes, les orteils de Mesonyx finissaient en petits sabots, d'où le surnom de « loups à sabots ». Il ressemblait à un chien ou à un loup à poils longs.

Voir aussi 

 Mesonychia
 Mesonychidae

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Genre de mammifères placentaires préhistoriques (nom scientifique)
Mesonychia
Taxon fossile décrit en 1871
Paléontologie en Chine
Paléontologie aux États-Unis